Weil ich dich liebe – film del 1918 diretto da Hanna Henning
Weil ich dich liebe – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Sascha-Film
Weil ich dich liebe – film del 1970 diretto da Helmut Brandis, Hans Kratzert
Weil ich dich liebe – film tv del 2016 diretto da Christina Schiewe